Паушешти има више значења:

 Паушешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Паушешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Паушешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији